Baljasna (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Poltawa mit etwa 950 Einwohnern (2004).

Das 1782 gegründete Dorf liegt am Ufer des 17 km langen Flüsschens Harahanka () sowie an den Territorialstraßen T–17–18 und T–17–33. Baljasna ist das administrative Zentrum einer Landratsgemeinde im Westen des Rajon Dykanka und befindet sich etwa 40 km nordwestlich vom Oblastzentrum Poltawa und 16 km westlich vom Rajonzentrum Dykanka. Zur 44,322 km² großen Landratsgemeinde gehören noch die Dörfer Martschenky (  ) mit etwa 160 Einwohnern und Popiwka (  ) mit etwa 50 Einwohnern.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Poltawa
Rajon Dykanka
Gegründet 1782